Сан-Марті́ню (, , «святий Мартин») — власна назва.

Топоніми

Сан-Мартіню (Алкасер-ду-Сал) — парафія.
 Сан-Мартіню (Ковілян) — парафія.
 Сан-Мартіню (Сінтра) — парафія.
 Сан-Мартіню (Фуншал) — парафія.
 Сан-Мартіню-да-Гандара — парафія.
 Сан-Мартіню-да-Кортіса — парафія.
 Сан-Мартіню-даш-Аморейраш — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Алвіту — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Ангейра — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Арворе — парафія.
 Сан-Мартіню-ду-Бішпу — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Валбон — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Віла-Фрешкаїня — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Галегуш — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Ешкаріш — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Кандозу — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Сардора — парафія.
 Сан-Мартіню-де-Сілвареш — парафія.
 Сан-Мартіню-ду-Вале — парафія.
 Сан-Мартіню-ду-Пезу — парафія.